Alpha Branch ist der Name folgender Flüssen in den Vereinigten Staaten:

 Alpha Branch (Rockcastle Creek), Fluss im Martin County, Bundesstaat Kentucky
 Alpha Bradley Branch (Island Fork), Fluss im Rowan County, Bundesstaat Kentucky
 Upper Alpha Branch (Rockcastle Creek), Fluss im Martin County, Bundesstaat Kentucky